Kharmanli kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Obsjtina Charmanli, kommun, Chaskovo, 
 Charmanli, ort, Chaskovo, Obsjtina Charmanli, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar